Колбасино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Колбасино — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Колбасино — село в Бурлинском районе Алтайского края, упразднено в 1959 г.
 Колбасино — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Колбасино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Колбасино — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.

Украина 
 Колбасино — село в Кролевецком районе Сумской области.